Pablo Ruiz (cantant) (Buenos Aires, Argentina, 1975), cantant argentí.
 Pablo Ruiz Barrero (Sevilla, 1981) futbolista andalús que ocupà la posició de defensa.
 Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, Espanya, 1881 - Mougins, França, 1973), pintor espanyol.